Ciprian este forma în limba română a numelui Cyprianus, folosit ca nume de familie în Roma antică. Numele este derivat de la numele insulei Cipru cu sufixul „-an”, astfel semnificând „din Cipru”. Printre cei mai cunoscuți purtători ai numelui a fost Sfântul Cyprian, un fost episcop al Cartaginei, devenit martir pe vremea împăratului Valerian în secolul al III-lea.

Numele este adesea întâlnit la popoarele latine, în celelate țări nefiind prea popular. În italiană, portugheză și spaniolă există varianta „Cipriano”, dar spaniolii mai folosesc și forma „Cebrián”, iar în galiciană se folosește forma „Cibrán”.

Printre personalitățile cu acest nume se numără:
Ciprian de Cartagina, episcop din Cartagina martirizat si canonizat
Ciprian Porumbescu, compozitor român, care a compus imnul României Deșteaptă-te, române!
George Ciprian (născut Gheorghe Pana Constantin), actor și dramaturg român
Ciprian Marica, fotbalist român
Ciprian Tătărușanu, fotbalist (portar) 

Prenume masculine